Kelme – hiszpańska firma produkująca obuwie,
 Kelme – dawna hiszpańska profesjonalna grupa kolarska.